The Last Stand (film 1938)
 The Last Stand (film 1984)
 The Last Stand (film 2006)
 Likwidator (film 2013) (The Last Stand)
 X-Men: Ostatni bastion (X-Men: The Last Stand)
 The Last Stand – album Sabatonu
 The Last Stand – album Boot Camp Clik